Лягушье — имя собственное.
 Лягушье (село) — село в Купинском районе Новосибирской области России.
 Лягушье (озеро, Казахстан) — озеро в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.